Ruda-Huta peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 dans le powiat de Chełm
 Ruda-Huta, une gmina rurale
 Ruda-Huta, un village et chef-lieu de la gmina de même nom